Regno Unito
Windsor (in precedenza New Windsor) – cittadina del Berkshire
 Stati Uniti d'America
Windsor (chiamato anche New Windsor) – villaggio della contea di Mercer, Illinois
New Windsor – città della contea di Carroll, Maryland
New Windsor – città della contea di Orange, New York